Isabelle Collombat,  écrivaine, journaliste et scénariste française.
 Isabelle Collombat, universitaire, traductrice et traductologue, directrice de l'ESIT.